Clash ou The Clash pode referir-se a:
 The Clash - banda britânica de punk rock
 Clash (revista) - revista britânica de música
 Clash by Night - filme de 1952
 Clash of the Titans (1981) - filme de 1981
 Clash of the Titans (2010) - filme de 2010
 Clash of the Champions - série de televisão 
 WWE Clash of Champions - evento de luta profissional 
 Clash Royale - jogo de videogame
 Clash of Clans - jogo de videogame

Desambiguação